Antonio Lamela (1926-2017), architecte espagnol ;
 Erik Lamela (1992-), footballeur argentin ;
 Joel Lamela (1971-), athlète cubain ;
 Yago Lamela (1977-2014), athlète espagnol.

Patronyme hispanique